

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 7 podstawowych
 Ławy – część miasta Daleszyce
 Ławy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin 
 Ławy – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów 
 Ławy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Huszlew 
 Ławy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń 
 Ławy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Leszno 
 Ławy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec 
 Ławy – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz

inne 
 RTON Ławy – Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy w Ławach koło Ostrołęki

Zobacz też 
 Ławy Drwęczne

Przypisy